Talamanca bezeichnet

 Talamanca (Bages), Ort und Gemeinde in der Provinz Barcelona in der Autonomen Region Katalonien
 Talamanca (Canton), Canton in Costa Rica
 Cordillera de Talamanca, Gebirgszug in Costa Rica
 Talamanca (Sprache), Sprache der Chibcha-Sprachen

Talamanca ist der Familienname folgender Personen:
Alessandro Figà Talamanca (* 1938), italienischer Mathematiker
 Miguel de la Grúa Talamanca y Branciforte (1750–1812), spanischer Vizekönig von Neuspanien